Над Ти́ссой:
 Над Тиссой — книга Александра Авдеенко.
 Над Тиссой — фильм Дмитрия Васильева по одноимённой книге Александра Авдеенко.